Барычка () — топонимы в Польше.

Населённые пункты 
 Барычка (Мазовецкое воеводство) – село в Зволенском повяте Мазовецкого воеводства.
 Барычка (Подкарпатское воеводство) – село в Стшижувском повяте Подкарпатского воеводства.

Топонимы 
 Барычка (приток Пилицы) – приток реки Пилица;
 Барычка (приток Сана) – приток реки Сан;
 Барычка (приток Стобравы) – приток реки Стобрава;